Anna Rybicka (ur. 1977) – polska florecistka
 Anna Rybicka (ur. 1963) – polska lekkoatletka